AHK peut signifier :
 Air Hong Kong selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 akha, une langue, selon la norme ISO 639-3 alpha-3 (liste des codes de langue) ;
 Alliierte Hohe Kommission (en français, Haute commission alliée) ;
 Acid House Kings ;
 Auslandshandelskammer, les chambres allemandes de commerce hors de l'Allemagne ;
 AutoHotKey, un langage d'automatisation de tâches répétitives et de création de macros.